Seehausbach ist ein Gewässername:

 Seehausbach (Illach), linker Zufluss der Illach bei Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Seehausbach (Volkach), rechter Zufluss der Volkach bei Herlheim, Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern